So What kan henvise til:

Sange
 "So What? (Metallica)", en sang fra 1981 af Anti-Nowhere League, genindspillet af Metallica
 "So What" (Miles Davis), en jazz-standard indspillet af Miles Davis i 1959
 "So What" (Field Mob sang)
 "So What" (Pink sang) på albummet Funhouse
 "So What" (The Cure sang)
 "So What", en sang af Ministry fra The Mind Is a Terrible Thing to Taste
 "So What", en sang af Crass fra The Feeding of the 5000
 "So What?", en sang af Far East Movement
 "So What!", en sang af Jane's Addiction fra Kettle Whistle
 "So What!!", en sang af the Lyrics indspillet i 1965

Album 
 So What (Joe Walsh album), 1974
 So What (Garcia/Grisman album), 1998
 So What (Anti-Nowhere League album)
 So What (Le Shok album), 1998
 So What (George Russell album), 1987

Andet 
 So What!, Klubbladet i Metallicas officielle fanklub